Paul Lecomte (1842-1920), peintre français ;
 Paul Émile Lecomte (1877-1950), peintre français ;
 Paul Henri Lecomte (1856-1934), botaniste français.